

Codici
 XIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xieng Lom (Laos)

Persone
Xiè Chángtíng, meglio conosciuto come Frank Hsieh (1946) – politico taiwanese
Xie Fei (1942) – regista e sceneggiatore cinese
Xie Feng (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
Xie Fuzhi (1909-1972) – politico e militare cinese
Xie Hui (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
Xie Jin (1923-2008) – regista cinese
Xie Jun (1970) – scacchista cinese
Xie Siyi (1996) – tuffatore cinese
Xie Xingfang (1981) – giocatrice di badminton cinese
Xie Yue (1995) – pallavolista cinese
Xie Yuxin (1968) – ex calciatore cinese
Xie Zhenye (1993) – velocista cinese